Людми́ла Никола́евна Грязно́ва (, д.ф. Прокопенко род. 8 июня 1953, Дзержинск, Минская область, БССР) — государственный и политический деятель Белоруссии, экономист, правозащитник.

Биография 
Жила с родителями в д. Путчина, Фаниполе Дзержинского района, Плещеницах и Старобине. Отец, Николай Фёдорович Прокопенко, был первым секретарём Старобинского райкома партии. Окончила Белорусский государственный университет по специальности «политэкономия» (1975), аспирантуру БГУ по специальности «политэкономия социализма» (1978), с 1978 по 1995 год преподаватель политической экономии, доцент, докторант кафедры политэкономии БГУ. В 1981 году защитила диссертацию на соискание звания кандидата экономических наук по теме «Обобществление труда как фактор совершенствования структуры социалистического производственного коллектива». В 1992 году избрана заместителем председателя Объединённой демократической партии. После объединения последней с гражданской партией в 1995 году стала членом политсовета объединённой партии. Депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, заместитель председателя комиссии по бюджету и налогам. Член оргкомитета гражднаской инициативы «Хартия’97». В 2003 году избрана председателем общественного объединения «Правозащитный альянс». В 2004—2008 гг. заместитель председателя Объединённой гражданской партии. Баллотировалась в Палату представителей Национального собрания Белоруссии в 2004 и в 2008 годах. Автор и редактор учебных пособий, многочисленных научных и публицистических статей. Разведена, имеет дочь.

Библиография

Примечания

Литература 
 Гразнова Людміла Мікалаеўна // Памяць: Гісторыка-дакумэнтальная хроніка Дзяржынскага раёна. Менск, 2004. — С. 605.

Экономисты СССР
Экономисты по алфавиту
Депутаты Верховного Совета Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Члены Объединённой гражданской партии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании